Цуй Синъу () — китайский офицер, в 1933 году во время обороны Жэхэ перешедший со своей бригадой на сторону Маньчжоу-го.

Цуй Синъу был офицером 55-й китайской армии из провинции Жэхэ. В феврале 1933 года, командуя 9-й кавалерийской бригадой во время военных действий неподалёку от Кайлу, Цуй и его солдаты перешли на сторону Квантунской армии. В апреле того же года бригада в составе марионеточных маньчжурских войск была переведена в провинцию Чахар (Внутренняя Монголия). Её силы захватили несколько населённых пунктов, но в итоге потерпели поражение и, деморализованные, были изгнаны из состава маньчжурских войск.

Литература 
 Jowett, Phillip S. , Rays of The Rising Sun, Armed Forces of Japan’s Asian Allies 1931-45, Volume I: China & Manchuria, 2004. Helion & Co. Ltd., 26 Willow Rd., Solihul, West Midlands, England.

Китайские коллаборационисты
Участники Японо-китайской войны (1937—1945)
Перебежчики